Praproče je ime več naselij v Sloveniji:

 Praproče, Občina Koper
 Praproče, Občina Dobrova-Polhov Gradec
 Praproče, Občina Ribnica
 Praproče, Občina Semič
 Praproče pri Grosupljem, Občina Grosuplje z dvorcem Praproče
 Praproče pri Temenici, Občina Ivančna Gorica
 Praproče v Tuhinju, Občina Kamnik

Glej tudi 
 Praproše, Občina Radovljica
 Prapreče 

naselja v Sloveniji